Турецкая Суперлига 2008—2009 годоа (или Turkcell Super League 2008—2009) — 51-й чемпионат Турции по футболу с момента его основания. Начался 22 августа 2008 года и завершился 31 мая 2009. Чемпионский титул отстаивал «Галатасарай». Чемпионом в 13-й раз стал «Бешикташ», обыгравший в последнем туре «Денизлиспор». По итогам сезона Суперлигу покинули «Хаджеттепе», «Коньяспор» и «Коджаэлиспор».

Турецкие гранды «Фенербахче» и «Галатасарай» заняли 4-е и 5-е места соответственно. Бронзовым призёром стала команда «Трабзонспор», а вице-чемпионом «Сивасспор». Впервые, с сезона 1980/1981, только один из трёх турецких грандов завершил чемпионат в тройке лидеров.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры, Ассистенты, Гол+пас

Примечания

Ссылки 
 Федерация футбола Турции
 www.angelfire.com

Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
2008/2009
Спорт в Турции в 2008 году
Спорт в Турции в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009